Vaillant steht für:

 Vaillant (Unternehmen), deutsche Heiztechnikmarke
 Vaillant BKK, die Betriebskrankenkasse der Marke Vaillant
 Vaillant Group, internationale Unternehmensverbindung
 Vaillant Arena, Eisstadion in Davos
 Vaillant (Haute-Marne), Gemeinde im Département Haute-Marne, Frankreich
 Vaillant (Magazin), französisches Comicmagazin
 Michel Vaillant, Comicfigur 
 Cyclecars Vaillant, französischer Automobilhersteller
 Wilhelm-Vaillant-Preis, Wissenschaftspreis zur Förderung medizinischer Forschung

Vaillant ist der Familienname folgender Personen:
 Auguste Vaillant (1861–1894), französischer Anarchist und Attentäter
 Auguste Nicolas Vaillant (1793–1858), französischer Marineoffizier und Reiseschriftsteller
 Daniel Vaillant (* 1949), französischer Politiker
 Édouard Vaillant (1840–1915), französischer Politiker
 Fee Vaillant (1915–2007), deutsche Fotografin 
 François Vaillant de Gueslis (1646–1718), französischer Ordensgeistlicher und Missionar
 Frédéric Vaillant (1801–1880), Schweizer Politiker
 George Eman Vaillant (* 1934), US-amerikanischer Psychiater
 George Clapp Vaillant (1901–1945), US-amerikanischer Ethnologe
 Germain Vaillant de Guélis (1517–1587), französischer Jurist, katholischer Geistlicher und Altphilologe, Bischof von Orléans

 Jehan Vaillant (auch Jean Vaillant), französischer Komponist und Musiktheoretiker
 Jérôme Vaillant (* 1945), französischer Germanist und Historiker
 Johann Vaillant (1851–1920), deutscher Unternehmensgründer
 Karl-Ernst Vaillant (1935–2022), deutscher Unternehmer 
 Léon Vaillant (1834–1914), französischer Zoologe
 Ludvy Vaillant (* 1995), französischer Leichtathlet
 Marie-Claude Vaillant-Couturier (geb. Marie-Claude Vogel; 1912–1996), französischer Journalist und Widerstandskämpfer
 Pierre Henri Vaillant (1878–??), französischer Maler
 Sébastien Vaillant (1669–1722), französischer Botaniker
 Theodor Vaillant (1845–1913), deutscher Jurist
 Wallerant Vaillant (1623–1677), niederländischer Maler und Kupferstecher
 Wilhelm Vaillant (1909–1993), Film-Unternehmer, Mäzen und Arzt